Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der New England Patriots dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Website pro-football-reference.com.

Statistik 

Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Karriere 

Den Rekord in der gesamten Spielerkarriere für die meisten/das beste:

Spielübergreifend 

 285 Spiele spielte Tom Brady für die Patriots als Starter. Kein anderer Spieler hat bisher für die Patriots öfter gespielt. Dazu kommen noch 38 Play-off-Spiele.
 Mit 249 Siegen kann bisher kein anderer Starting-Quarterback öfter als Brady siegreich bei Regular- und Play-offs-Games vom Feld gehen.

Passspiel (Quarterback) 

 Passversuche hält Tom Brady mit 9.988 Versuchen, gefolgt von Drew Bledsoe der 4.518-mal einen Pass geworfen hat.
 vollständige Pässe hält ebenfalls Tom Brady mit 6.377 kompletten Würfen. Bledsoe hat mit knapp 3.500 Versuchen weniger 2.544 Completions und liegt somit auf Platz zwei.
 geworfene Yards hält auch Brady, der mit seinen Pässen 74.571 Yards erreichen konnte. Den zweiten Platz belegt wiederum Bledsoe mit 29.657 Yards. Steve Grogan konnte 26.886 Yards werfen, der Spieler auf dem nächsten Platz konnte in der Karriere rund 10.000 Yards weniger werfen.
 geworfenen Touchdowns hält Tom Brady mit insgesamt 541-mal sechs Punkten.
 geworfenen Interceptions hält weit abgeschlagen Steve Grogan mit 208 zum Gegner geworfenen Pässe. Auf Platz zwei folgt der noch aktive Tom Brady mit 160 Misswürfen. Platz drei belegen Babe Parilli und Bledsoe mit insgesamt je 138 Interceptions.
 gesackten Versuche hält Brady, der 500-mal hinter der Line of Scrimmage mit dem Ball getacklet wurde. Bledsoe folgt mit 262-mal und Grogan liegt mit 247-mal auf Platz drei.

Passspiel (Receiver) 

 gefangenen Pässe hält Wes Welker mit 672 Receptions, gefolgt von Brown mit 557 gefangenen Pässen.
 gefangenen Yards hält Stanley Morgan mit 10.352 Yards. Den zweiten Platz belegt Welker weit abgeschlagen mit 7.459 Yards.
 gefangene Touchdowns hält Rob Gronkowski, welcher 79 Touchdowns durch Passempfang erzielte. Platz 2 belegt Morgan, der 67-mal mit dem Ball in die Endzone lief.

Laufspiel 

 Läufe hält Sam Cunningham, der 1.385 mit dem Ball lief.
 gelaufenen Yards hält ebenfalls Cunningham mit 5.453 Yards.
 gelaufene Touchdowns hält Jim Nance, der 45 Touchdowns erzielen konnte.

Verteidigung 

 gefangenen Interception teilen sich Ty Law und Ray Clayborn mit jeweils 36 abgefangenen Pässen.
 die meisten Sacks für die Patriots erzielte Andre Tippett mit 100,0

Special Team 

 Punts hält Rich Camarillo mit 468 Schüssen.
 zurückgelaufenen Punts hält Troy Brown, welcher 245-mal zurückgelaufen ist.
 Julian Edelman konnte viermal bisher am häufigsten einen Puntreturn zu einem Touchdown zurücklaufen.
 zurückgelaufenen Kickoffs hält der eigentliche Fullback Kevin Faulk mit 181 zurückgelaufenen Anstößen.
 Ray Clayborn und Ellis Hobbs konnten jeweils dreimal einen Kickreturn zu einem Touchdown zurücklaufen.
 verwandelten Field Goals hält Stephen Gostkowski mit 367-mal drei Punkten bei 420 Versuchen. Auf Platz 2 befindet sich Adam Vinatieri mit 263-mal drei Punkten bei 321 Versuchen.
 erzielten Punkte hält ebenfalls Stephen Gostkowski mit 1.743, Platz 2 belegt auch hier Adam Vinatieri mit 1.158 erzielten Punkten.

Direkter Vergleich 
Mit 128 Spielen fanden die meisten Spiele der Patriots gegen die  New York Jets statt. Die beste Siegquote hat die Mannschaft aus New England gegen die Jacksonville Jaguars.

Legende:

Alle Saisons seit 1960

Anmerkungen

Quellen 
 New England Patriots auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Fakten